

Patronyme 

 Antoine-François Fourcroy (1755-1809), chimiste et député français ;
 Marie-Françoise Fourcroy (1948-), athlète française, spécialiste des courses de demi-fond

Toponyme 

 Rue Fourcroy, voie française de Nantes ;
 Rue Fourcroy, voie française de Paris ;
 Fourcroy, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.